Александр Алексеевич Смелов (род. 22 апреля 1996, Верхняя Салда, Россия) — российский сноубордист, выступающий в хафпайпе, слоупстайле и биг-эйре. Мастер спорта России.

Результаты

Ссылки 

 http://instagram.com/alexandr_smelov
 https://vk.com/alexandrsmelov
 http://sportur.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6236:2015-03-03-13-56-26
 http://sportur.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6143:2015-02-19-10-19-51
 http://www.team-russia2014.ru/article/18753.html
 http://snowboardschoolekb.ru

Сноубордисты России